

Patronyme 

 Beatrice Welles (1955-), actrice américaine ;
 Gideon Welles (1802-1878), juriste, journaliste et homme d'État américain ;
 Gwen Welles (1951-1993), actrice américaine ;
 Jennifer Welles (1934-), actrice pornographique américaine ;
 Orson Welles (1915-1985), artiste américain, à la fois réalisateur, acteur, producteur et scénariste, mais également metteur en scène de théâtre, dessinateur, écrivain et prestidigitateur ;
 Robert Welles (?-1470), personnalité anglaise de la guerre des Deux-Roses ;
 Samuel Paul Welles (1907-1997), paléontologue américain ;
 Terri Welles (1956-), playmate américaine ;
 Thomas Welles (1590-1659), gouverneur colonial américain ;
 Tiffany Welles, personnage de la série télévisée Drôles de dames ;
 Tori Welles (1967-), actrice pornographique américaine.

Toponyme 

 Welles-Pérennes, une commune française située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France.

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme anglais